Die zehnte U-17-Fußball-Asienmeisterschaft wurde 2002 in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgetragen. Das Turnier begann am 6. September und endete am 22. September. Sieger wurde Südkorea durch einen Sieg im Elfmeterschießen gegen den Jemen. Die beiden Finalisten qualifizierten sich mit dem Dritten China für die U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 2003.

Qualifikation 

Die Vereinigten Arabischen Emirate waren als Gastgeber für die Endrunde gesetzt. Die übrigen Nationen ermittelten in elf Gruppen jeweils einen weiteren Teilnehmer:

  (Gastgeber)

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten in drei Vierergruppen jeweils eine Einfachrunde. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich zusammen mit den beiden punktbesten Gruppendritten für das Viertelfinale.

Endrunde 
Die Endrunde wurde vom 6. September bis 22. September 2002 in Abu Dhabi und Dubai ausgetragen.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Finalspiele

Ergebnis 
Die Finalisten Südkorea und Jemen sowie der Dritte China qualifizierten sich für die U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 2003.

Nach dem Turnier wurden die Nationalmannschaften des Pakistans und Jemens für die Asienmeisterschaft 2004 gesperrt, da sie Spieler eingesetzt hatten, die die Altersgrenze bereits überschritten hatten.

Weblinks 
 Asian U-17 Championship 2002 auf rsssf.com (englisch)

2002
Fußballveranstaltung 2002
Fußball (Vereinigte Arabische Emirate)
Sportveranstaltung in den Vereinigten Arabischen Emiraten